Gordius platyurus är en djurart som tillhör fylumet tagelmaskar, och som beskrevs av Baird 1853. Gordius platyurus ingår i släktet Gordius, och familjen Gordiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Tagelmaskar
platyurus